Zu Chong-Zhi bezeichnet:
 (1888) Zu Chong-Zhi, einen Asteroiden
 Zu Chong-Zhi (Mondkrater), einen Mondkrater

Siehe auch:
 Zu Chongzhi (429–500), chinesischer Mathematiker